Gericht steht für:

 Gericht, ein Organ der Rechtsprechung; auch Bezeichnung für das Gerichtsgebäude
 die EU-amtliche Bezeichnung für das Gericht der Europäischen Union
 das Gebiet einer Gerichtsherrschaft als mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Verwaltungsbezirk
 Partikulargericht und Jüngstes Gericht, unter anderem im Christentum das persönliche oder das Weltgericht durch Gott
 Gericht (Speise), eine angerichtete, bzw. zubereitete Speise 
 Das Gericht, eine der Trumpfkarten des Tarot
 Naturschutzgebiet Gericht, Sauerland, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Operation Gericht, Deckname der deutschen Strategie für die Schlacht um Verdun (1916)